Наманган (узб. Namangan) — многозначный термин, топоним.

 Наманган — город в Узбекистане, административный центр Наманганской области. 
 Наманган (аэропорт) — международный аэропорт одноимённого города в Узбекистане.
 Наманган (станция) — железнодорожная станция Ферганского отделения Узбекской железной дороги.